

Nom 
Kix peut faire référence à :
 Kix, une marque de céréales ;
 Kix, un groupe américain des années 1980 ;
 , leur premier album ;
 Kix, un éditeur de texte enrichi de Google, utilisé pour Google Docs.

Code 
KIX peut faire référence à :
 Kansai International Airport, un aéroport japonais, selon le code IATA des aéroports.

Référence

Voir aussi 
 KiXtart, un langage de script Windows
 , une station radio britannique

Code IATA des aéroports